Lotar, kralj Francuske
 Lotar, car Svetog Rimskog Carstva
 Lotar (Baranjska županija), selo u južnoj Mađarskoj